Сандра Клеменшиц (; родилась 13 ноября 1982 года в Зальцбурге, Австрия) — австрийская теннисистка; победительница одного турнира WTA в парном разряде.

Общая информация 
У Сандры была сестра-близнец Даниэла, с которой они выиграли несколько десятков парных турниров ITF (Даниэла умерла 9 апреля 2008 от одной из разновидностей рака).

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (8)

Победы (5)

Поражения (3)

Финалы турниров WTA в парном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (83)

Победы (40)

Поражения (43)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

 
 
 

Теннисисты Австрии